Marky pode referir-se a:
DJ Marky: DJ brasileiro de drum'n'bass
Marky Ramone: baterista do grupo The Ramones
Mark Wahlberg, também conhecido como Marky Mark: ator e cantor norte-americano

Desambiguação